Sułów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Sułów (Kleinpolen), Dorf in der Gemeinde Biskupice im Powiat Wielicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Sułów (Milicz) (dt. Sulau), Dorf im Powiat Milicki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Milicz
 Sułów (Powiat Zamojski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Zamojski der Woiwodschaft Lublin
 Sułów (Rzepin) (dt. Zohlow), Dorf im Powiat Słubicki der Woiwodschaft Lebus